«Scartown» — российская музыкальная группа, играющая в стиле модерн-метал/металкор.

Коллектив образовался в январе 2005 года после распада группы The Neverland. Из состава остались вокалист Станислав «Joker» Рыбалкин и клавишник Максим «AJ» Аджигитов. Дебютный альбом группы «Легенды большого города», был высоко оценен ведущими российскими изданиями, побывал на первом месте Топ-100 ведущего российского метал-журнала «Dark City», а сама группа была признана читателями «открытием года». Мастеринг дебютного альбома сделал именитый шведский звукоинженер и продюсер Дан Сванё, известный по своим работам с Edge of Sanity, Nightingale, Bloodbath. Оформление альбома исполнил венгерский художник Дьюла Хаванчак, работавший с такими группами, как Annihilator, Grave Digger, Destruction. В начале 2007 года немецкий художник Аксель Херманн (Iced Earth, Sodom, Stratovarius) специально для группы создал эмблему. 26 мая 2007 года лейбл Irond Records ограниченным тиражом издал ЕР группы под названием «Вертикальный Предел», в который вошли 4 новые песни и англоязычные версии лучших треков дебютной работы. В ноябре 2008 года группа выпускает на Irond свой второй полноформатный студийный альбом «Крик мертвой свободы». Продюсирование, сведение и мастеринг альбома выполнил именитый европейский продюсер Jonas Kjellgren, известный по работе с Sonic Syndicate и Scar Symmetry. Шокирующее оформление для альбома вновь подготовил Дьюла Хаванчак.

27 июня 2012 группа объявила о прекращении деятельности по причине разногласий.

14 января 2013 скончался вокалист группы SCARTOWN, Станислав «Joker» Рыбалкин.

Состав 
 Станислав «Joker» Рыбалкин — вокал
 Максим «AJ» Аджигитов — клавишные, семплы, чистый вокал
 Иван «Mack» Макаров — бас
 Вячеслав Ким — гитара
 Юрий Бобырев — гитара
 Андрей Лаврененко — барабаны

Дискография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 
 Scartown на heavymusic.ru
 Страничка Scartown на MySpace.com
 Scartown на Encyclopaedia Metallum
 Scartown на сайте издающего лейбла Irond
 Страничка Scartown на livejournal.com
 Страничка Scartown на liveinternet.ru

Интервью
 Интервью на www.darkside.ru
 Интервью журналу Dark City № 49, 2009 год, стр. 58
 Интервью журналу Dark City № 47, 2008 год, стр. 38
 Интервью журналу Dark City № 36, 2007 год, стр. 30

Рецензии
 Рецензия на альбом «Вертикальный предел» в журнале Dark City № 39, 2007 год 
 Рецензия на альбом «Крик мёртвой свободы» в журнале Dark City № 48, 2009 год 

Рок-группы России
Дэт-метал-группы России
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2005 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2012 году